O Tempo e o Vento, trilogia de Érico Veríssimo
 O Tempo e o Vento (telenovela), exibida na TV Excelsior (1967)
 O Tempo e o Vento (minissérie), produção da TV Globo (1985)
 O Tempo e o Vento (filme), com Thiago Lacerda e Fernanda Montenegro (2013)

Desambiguações de artes